Бугеа де Жос има више значења:

 Бугеа де Жос (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бугеа де Жос (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Бугеа де Жос (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији